Vicente I Gonzaga (1562-1612) — duque de Mântua e de Monferrato
Vicente II Gonzaga (1594-1627) — duque de Mântua e de Monferrato, cardeal
Vicente Gonzaga Doria (1602-1594) — vice-rei da Catalunha e Vice-Rei da Sicília, filho de Ferrante II Gonzaga
Vicente Gonzaga, Duque de Guastalla (1634-1714) — duque de Guastalla

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos